Emmanuel Agyemang-Badu (Berekum, 2 de Dezembro de 1990) é um futebolista profissional ganês que atua como volante. Atualmente defende o Bursaspor, emprestado pela Udinese.

Carreira

Prêmios 
Badu concorreu ao gol mais bonito de 2012 da FIFA.

Títulos 
 Asante Kotoko
 Copa SWAG de Gana: 2008

 Seleção Ganesa Sub-20
 Mundial Sub-20: 2009

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Gana
Futebolistas do Asante Kotoko Sporting Club
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Bursaspor
Jogadores da Seleção Ganesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017